Flac (cognom)
 Calpurni Flac, retòric romà 
 Marc Fulvi Flac, cònsol romà el 264 aC
 Quint Fulvi Flac, cònsol romà el 237 aC, el 224 aC, el 212 aC i el 209 aC
 Gneu Fulvi Flac, pretor romà el 212 aC
 Gai Fulvi Flac, llegat republicà a Càpua el 211 aC
 Quint Fulvi Flac, cònsol el 179 aC 
 Marc Fulvi Flac, llegat republicà a Hispània el 182 aC
 Marc Fulvi Flac, cònsol el 125 aC 
 Marc Fulvi Flac, magistrat romà 
 Quint Fulvi Flac, cònsol el 180 aC
 Marc Fulvi Fac, magistrat romà
 Servi Fulvi Flac, cònsol el 135 aC
 Gai Fulvi Flac, cònsol el 134 aC
 Grani Flac, escriptor romà
 Hordeoni Flac, militar romà 
 Munaci Flac, conspirador italià de l'exèrcit romà
 Gai Norbà Flac, cònsol el 38 aC
 Gai Norbà Flac, cònsol el 24 aC 
 Gai Norbà Flac, cònsol l'any 15
 Luci Pomponi Flac, cònsol l'any 17 
 Publi Pomponi Flac, governador romà 
 Sícul Flac, escriptor romà 
 Estatili Flac, poeta romà 
 Luci Tarquici Flac, magister equitum el 458 aC
 Tíbul Flac, escriptor romà 
 Luci Valeri Flac, magister equitum el 321 aC
 Luci Valeri Flac, cònsol l'any 261 aC 
 Publi Valeri Flac, cònsol l'any 227 aC
 Publi Valeri Flac, ambaixador i militar roma 
 Valeri Flac, militar romà 
 Gai Valeri Flac, sacerdot (Flamen Dialis) romà
 Luci Valeri Flac, cònsol el 195 aC
 Luci Valeri Flac, triumvir el 190 aC 
 Luci Valeri Flac cònsol el 152 aC 
 Luci Valeri Flac, cònsol el 131 aC 
 Luci Valeri Flac, cònsol el 100 aC i 86 aC
 Luci Valeri Flac, magistrat romà, interrex i magister equitum
 Gai Valeri Flac, cònsol el 93 aC
 Gai Valeri Flac, governador de la Gàl·lia el 83 aC.
 Luci Valeri Flac, pretor el 63 aC 
 Luci Valeri Flac, polític pompeià
 Luci Valeri Flac, sacerdot de Mart romà
 Publi Valeri Flac, acusador de Carbó
 Gai Valeri Flac, escriptor romà 
 Verri Flac, escriptor romà
 Vesculari Flac, cavaller romà company de Tiberi